Lap steht für:

 ein historisches Gewichtsmaß, siehe Laep
 Engelbert Lap (1886–1970), österreichischer Maler und Grafiker

LAP steht als Abkürzung für:

 Lambert Academic Publishing, ein Verlag der OmniScriptum Publishing Group
 Landesanstalt für Pflanzenbau Forchheim
 Landschaftspflegerischer Ausführungsplan, siehe Landschaftspflegerischer Begleitplan #Ersatzmaßnahmen
 Lehrabschlussprüfung (Österreich)
 Lehrabschlussprüfung (Schweiz), siehe Qualifikationsverfahren
 Leucin-Aminopeptidase, ein Enzym des Eiweißstoffwechsels
 Liberty Alliance Project, eine Initiative zur Entwicklung eines Authentifizierungssystems für das Internet
 Lokaler Aktionsplan, Teil des Bundesprogramms „Vielfalt tut gut“ gegen Rechtsextremismus, siehe Vielfalt tut gut #Lokale Aktionspläne
Leonhardt, Andrä und Partner

LaP steht für:
 Lernen am Projekt, Schulfach an schweizerischen Schulen, siehe Projektunterricht #Schweiz

Lap. steht für:
 hinter lateinischen Pflanzennamen für Philippe-Isidore Picot de Lapeyrouse
 hinter lateinischen Tiernamen für François Louis Nompar de Caumont de La Force

Siehe auch:
 LAB
 Lapp

Abkürzung